Software může znamenat:

 Software, programové vybavení, základní význam
 Software (album, Grace Slick), album Grace Slick z roku 1984